ТГ — аббревиатура:
 Тактовый генератор
 Танк Гротте — экспериментальный средний Танк, созданный в 1931 году в СССР под руководством немецкого конструктора Э. Гротте
 Тепловоз с гидропередачей — общее наименование семейства тепловозов:
 Тепловоз ТГ102 — грузо-пассажирский двухсекционный Тепловоз с гидропередачей
 Тепловоз ТГ400 — магистральный грузо-пассажирский односекционный шестиосный тепловоз с гидравлической передачей, с колесной формулой 3-3
 ТГ — телефонный кабель с бумажной изоляцией в свинцовой оболочке
 ТГ — взрывчатое вещество, смесь Тротила и гексогена
 Трансгуманизм
 Техническая группа — структурное подразделение предприятия

Прочее 
 «Токийский Гуль» — сокращение от названия аниме
Telegram — сокращение от названия мессенджера